Uppåt väggarna kan syfta på:

 Uppåt väggarna (film, 1930) – en amerikansk komedifilm från 1930, originaltitel Hog Wild
 Uppåt väggarna (film, 1933) – en amerikansk tecknad film från 1933, originaltitel Building a Building
 Uppåt väggarna (film, 1948) – en amerikansk från 1948, originaltitel The Noose Hangs High
 Uppåt väggarna (film, 1958) – en brittisk film från 1958, originaltitel The Horse's Mouth
 Uppåt väggarna (TV-serie) – en svensk TV-serie från 1980-talet